Quintus Servilius Caepio ist der Name folgender Personen:

* Quintus Servilius Caepio (Konsul 140 v. Chr.) (~181 v. Chr.–112 v. Chr.), römischer General und Politiker
 Quintus Servilius Caepio (Konsul 106 v. Chr.), römischer Politiker
 Quintus Servilius Caepio (Prokonsul 90 v. Chr.) († 90 v. Chr.), römischer Politiker 
 Quintus Servilius Caepio (Quästor) (~97 v. Chr.–67 v. Chr.), römischer Politiker